Э́дер Фабиа́н А́льварес Бала́нта (; 28 февраля 1993, Богота, Колумбия) — колумбийский футболист, защитник клуба «Шальке 04». Выступал в национальной сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Эдер начинал свою карьеру в клубе «Академия Богота» из своего родного города. Своей игрой он привлёк скаутов аргентинской команды «Ривер Плейт», куда затем и перебрался. В 2012 году был частью молодёжной команды «Ривера», которая выиграла молодёжный кубок Либертадорес. В составе главной команды клуба Эдер дебютировал 7 апреля 2013 года в матче против «Расинга», а свой первый гол забил 22 апреля в игре с «Годой Крус». Своей игрой в составе аргентинского гранда Эдер привлек внимание таких клубов, как «Барселона».

15 июля 2016 года швейцарский «Базель» объявил о приобретении Баланты. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Личный контракт футболиста был заключён сроком на четыре года.

2 сентября 2019 года Баланта перешёл в «Брюгге», подписав контракт до 2022 года.

Выступления за сборную 
В 2013 году Баланта был вызван в молодёжную сборную Колумбии на чемпионат мира среди молодёжных команд, однако руководство «Ривер Плейта» отказалось отпускать игрока на том основании, что он был слишком важен для команды. В ноябре того же года Эдер вызывался на товарищеские матчи взрослой сборной, но на поле тогда не выходил. Его официальный дебют в сборной Колумбии состоялся 5 марта 2014 года в товарищеском матче с командой Туниса. В июне того же года Баланта был включён тренером Хосе Пекерманом в заявку на чемпионат мира. Он принял участие лишь в одном матче турнира — со сборной Японии в групповом этапе.

Достижения 
 «Ривер Плейт»
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2014
 Победитель молодёжного Кубка Либертадорес: 2012
 Обладатель Кубка Либертадрес: 2015
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2015

 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2016/17, 2018/19

 «Брюгге»
 Чемпион Бельгии (2): 2019/20, 2020/21

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Шальке 04»